On appelle Deuxième République ou Seconde République :
 Deuxième République, régime politique de l'Autriche depuis 1945 ;
 Deuxième République, régime politique de la Corée du Sud d'avril 1960 à mai 1961 ;
 Deuxième République, régime politique de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2016 ;
 Seconde République, régime politique de l'Espagne de 1931 à 1939 ;
 Deuxième République, régime politique de la France de 1848 à 1852 ;
 Deuxième République, régime politique de la Grèce de 1924 à 1935 ;
 Deuxième République, régime politique de Hongrie de 1946 à 1949 ;
 Deuxième République, régime politique d'Italie, désignation informelle du système politique en vigueur depuis 1994 ;
 République démocratique de Madagascar ou Deuxième République, régime politique de Madagascar entre 1975 et 1992 ;
 Deuxième République, régime politique du Niger de 1989 à 1993 ;
 Deuxième République, régime politique du Nigéria de 1977 à 1983 ;
 Deuxième République, régime politique de la Pologne de 1920 à 1939 ;
 Deuxième République, régime politique du Portugal de 1926 à 1974 ;
 Deuxième République, régime politique de Tchécoslovaquie de 1938 à 1939 ;
 Deuxième République, régime politique du Zaïre (nom porté entre 1971 et 1997 par l'actuelle République démocratique du Congo). De 1967 à 2006, le pays a connu plusieurs périodes de transition ou guerres civiles, voir Zaïre et Politique en république démocratique du Congo ;
 Deuxième République, régime politique du Venezuela entre 1813 et 1814.

Voir aussi